Пён () — корейская фамилия.

 Пён Джон Иль (род. 1968) — южнокорейский боксёр.
 Пён Ён Тхэ (1892—1969) — южнокорейский поэт и государственный деятель, премьер-министр Республики Корея.
 Пён Гып — военный чиновник конца периода Чосон.
 Пён Чхон Са (род. 1987) — южнокорейская шорт-трекистка, чемпионка мира и Олимпийских игр.